L'expression critère de convergence peut désigner :

 en économie, les critères de convergence de Maastricht ;
 dans l'exégèse historico-critique, le critère de convergence, également nommé critère de cohérence.

Homonymie